Příjmení Kugler (Kuglerová) nese více různých osobností:

 Anna Sarah Kugler (1856–1930) – americká misionářka v Indii
 František Kugler (* 1929) – český a československý politik
 Ivana Kuglerová (* 1978) – česká spisovatelka fantasy
 Reiner Kugler (1911 – ?) – československý fotbalista
 Victor Kugler (1900 –1981) – německý obchodník
 Zuzana Kuglerová (* 1955) – slovenská spisovatelka a novinářka

Externí odkazy 
 

Bavorská příjmení